Jegorow oder Jegorowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Borissowitsch Jegorow (1937–1994), sowjetischer Kosmonaut

 Georgi Michailowitsch Jegorow (1918–2008), sowjetischer Flottenadmiral
 Grigori Jegorow (* 1967), kasachischer Stabhochspringer
 Irina Nikolajewna Jegorowa (* 1940), sowjetische Eisschnellläuferin

 Jewgenija Nikolajewna Jegorowa (1892–1938), lettisch-sowjetische Revolutionärin, Partei- und Gewerkschaftsfunktionärin
 Juri Alexandrowitsch Jegorow (1954–1988), sowjetischer Pianist

 Ljudmila Borissowna Jegorowa (1931–2009), sowjetische Turnerin 
 Maksim Jegorow (* 1997), kirgisischer Eishockeyspieler
 Michail Alexejewitsch Jegorow (1923–1975), sowjetischer Sergeant
 Natalja Wladimirowna Jegorowa (* 1966), russische Tennisspielerin

 Olga Nikolajewna Jegorowa (* 1972), russische Langstreckenläuferin
 Pawel Grigorjewitsch Jegorow (1948–2017), russischer Pianist, Musikpädagoge und Musikforscher
 Roman Nikolajewitsch Jegorow (* 1974), russischer Schwimmer

 Walentina Michailowna Jegorowa (* 1964), russische Leichtathletin
 Wassili Michailowitsch Jegorow (* 1993), russischer Boxer
 Wsewolod Alexandrowitsch Jegorow (1930–2001), russischer Physiker, Mathematiker und Hochschullehrer

Jegorow steht für:
 Jegorow (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk, Russland
 Jegorow (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow, Russland

Siehe auch:
 Satz von Jegorow, Satz aus der Maßtheorie
 Evžen Jegorov (1937–1992), tschechischer Schauspieler und Musiker